Алексе́й Евге́ньевич Сергу́нин (родился , Острогожск) — российский журналист, обозреватель ACMilanFan, корреспондент "Комсомольской правды".

Биография 
Окончил факультет журналистики ВГУ (2005), окончил курсы повышения квалификации в РМОУ "Внешние коммуникации и PR в системе спортивного менеджмента" (2017), "Менеджмент в спортивной отрасли" (2017).

С мая 2001-го по май 2005-го года работал в газете «Комсомольская правда в Воронеже». С мая по сентябрь 2005 года — корреспондент еженедельника «Галерея Чижова».

С октября 2005 года по март 2012 года — обозреватель еженедельника «Еврофутбол», с октября 2005 года по март 2014 года (с перерывом) — обозреватель журнала «Еврофутбол».

С августа 2002 года и по октябрь 2014 года на страницах «Спорт-Экспресса» освещал соревнования по футболу (чемпионаты Италии, Испании, женский футбол) и скалолазанию.

С января 2010 года по май 2019 года — пресс-секретарь Федерации скалолазания России.

С сентября 2018 года - обозреватель АРФМ.

С марта 2021 года - корреспондент "Комсомольской правды".

Параллельно сотрудничал с изданиями — еженедельник «Коммуна спорт», еженедельник «Эфир-365», еженедельник «Антенна-Воронеж», газета «Воронежские вести», еженедельник «Футбол РЕВЮ» (апрель 2002-го — декабрь 2004-го), газета «Футбол Подмосковья» (июнь 2005-го — июль 2007-го), газета «Известия» (июнь 2005-го — март 2006-го), информационное агентство «Спортком» (апрель 2006-го — ноябрь 2006-го), «Спорт БИЗНЕС online» (июль 2015-го - июнь 2016-го), KOKO.S (с мая 2019 года), WomenGoHigh (с августа 2019 года).

В период с 2005-го по 2008-й год на интернет-пространстве «СЭ-ЭКСТРИМа» продвигал экзотический вид спорта фризби, а также знакомил любителей гор с новостями скалолазания, ледолазания и альпинизма.

В качестве обозревателя «Еврофутбола» рассказывал о событиях чемпионата мира по футболу 2006, чемпионата мира по футболу 2010 и чемпионата Европы по футболу 2008 года.

9 октября 2018 года дебютировал в качестве комментатора на Первом канале - в паре с Михаилом Меламедом работал на финале скалолазного турнира у девушек на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе.

Награды 
Лауреат премии воронежской областной Думы по журналистике за 2004-й год, администрации города Воронеж по журналистике за 2022-й год в номинации "Спорт и здоровый образ жизни", лучший сотрудник «КП»-Воронеж в 2004-м году.

Ссылки 

 Публикации на сайте «Спорт-Экспресс»
Публикации на сайте «Спорт БИЗНЕС online»
Публикации на сайте "Комсомольской правды".
 Дмитрий Саутин: «Не знаю, что я ещё могу делать так же хорошо, как прыгать»
 Скалолаз Евгений Вайцеховский подводит итоги уходящего года
 Дмитрий Бычков: цель IFSC — максимальная популяризация скалолазания
 Данил Закиров: Мечтаю купить родителям домик на море В Испании
 Белгородский священник Иоанн: «Преподаю литургику, читаю «Хроники Нарнии» и жму штангу»
 Франц Беккенбауэр: "Только Испания и Германия могут бросить вызов Бразилии на ЧМ-2014 
 Историческая победа российских скалолазов
«Удинезе» — «Милан». Как Ибрагимович вновь догнал Шевченко
Всё золото Европы – российским скалолазкам
Белгородка Юлия Бондаренко: «Сын знал, что при стрельбе нужно упасть и ползти в ванную»
Как венгерский тренер вернул «Милан» на тропу успеха, положив конец четырем декадам неудач
От Красавиной до Улжабаевой. 11 лучших скалолазок на постсоветском пространстве сегодня
Каплина едет на Олимпиаду-2020!
От Бибик до Гайдамакиной. Звёздные скалолазки «на пенсии»
Елена Ремизова: «От публики я жду поддержки и эмоций!»
All gold of Europe to Russian girls
Спортивные итоги 2022 года: от триумфа курского «Динамо» до возвращения воронежского «Факела»
Воронежская фигуристка Ксения Говорова: «Когда увидела в деле Аню Щербакову, захотела прыгать как она»
Воронежская школа бокса «Победоносец» не превратится в бизнес-проект Кости Цзю до конца учебного года
Белгородский врач об извлечении гранаты из тела солдата: «Страх появился лишь после начала операции»
Нокдаун от Цзю или зачем Воронежу школа бокса известного спортсмена
ВСУ за 8 октября 2022 года обстреляли 5 населенных пунктов Белгородской области
Что на самом деле произошло с Алешандре Пато. Большой и откровенный рассказ экс-форварда «Милана»

Выпускники Воронежского государственного университета